1978 Голяма награда на Австрия е 10-о за Голямата награда на Австрия и дванадесети кръг от сезон 1978 във Формула 1, провежда се на 13 август 1978 година на пистата Йостерайхринг близо до Шпийлберг, Австрия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

 Бележка: И в двете класирания са показани само първите осем отбора.

Източници 
 

Голяма награда на Австрия